Alfons XII (geboren als Alfonso Francisco de Asís Fernando Pío Juan María de la Concepción Gregorio Pelayo) (Madrid, 28 november 1857 - El Pardo, 25 november 1885) was koning van Spanje van 1874 tot 1885, na een staatsgreep die de monarchie herstelde en de kortstondige Eerste Spaanse Republiek beëindigde.

Leven 
Hij was de zoon van koningin Isabella II en, althans officieel, van haar neef en echtgenoot Frans van Assisi. Aan diens vaderschap wordt echter ernstig getwijfeld.

Hij vergezelde zijn moeder nadat zij in 1868 was afgezet naar het buitenland en groeide op in Wenen en het Verenigd Koninkrijk. Isabella deed in 1870 te zijnen gunste afstand van (haar aanspraak op) de troon. In de chaos van de Eerste Spaanse Republiek, die volgde op de troonsafstand van de in 1870 tot koning gekozen Amadeus I, kregen uiteindelijk de alfonsistische krachten de overhand. Alfons werd in 1874 tot koning uitgeroepen en oefende het gezag sinds 1875 ook de facto uit. Hij voerde een gematigd en succesvol bewind, waarin de steun voor zijn koningschap groeide. Alfons XII en zijn vrouw koningin Maria Cristina brachten hun zomers door in het Paleis van Aiete in San Sebastian, waardoor voornamelijk onder invloed van de koningin die stad zich ontwikkelde tot een elegante badplaats. 

Hij stierf in 1885 aan tuberculose, toen zijn vrouw in verwachting was van hun derde kind, Alfonso. Na zijn dood volgde deze Alfonso hem op.

Huwelijken en kinderen 
Alfons huwde in 1878 María de las Mercedes, dochter van Anton van Orléans-Montpensier. Zij stierf echter al na enkele maanden. In 1879 hertrouwde hij met Maria Christina van Oostenrijk, dochter van aartshertog Karel Ferdinand. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren:

 Maria de las Mercedes (11 september 1880 - 17 oktober 1904), gehuwd met Karel van Bourbon-Sicilië
 Maria Theresia (12 november 1882 - 23 september 1912), gehuwd met Ferdinand Maria Lodewijk van Beieren
 Alfons (17 mei 1886 - 28 februari 1941), koning van Spanje, trouwde met Victoria Eugénie van Battenberg

Voorouders

Huis Bourbon (Spanje)
Koning van Spanje
Spanje, A